Стахановская:

 Стахановская — станция Некрасовской линии Московского метрополитена.
 Стахановская — шахта в городе Караганда, Казахстан, присоединённая к шахте имени Костенко.
 Стахановская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Стахановский